Толсто́во-Васюко́вское — село в составе Будённовского муниципального округа Ставропольского края России.

География 
Село Толстово-Васюковское располагается в северо-восточной зоне Ставропольского края. Примечательностью географического адреса села является нахождение его (как и Ставрополя) на 45 градусах северной широты — на полпути между северным полюсом и экватором. В 4 км от села проходит автотрасса Будённовск — Арзгир — Дивное — Элиста. Площадь поселения: 215 км².

История 
История села Толстово-Васюковского началась с небольшого поселения, основанного русскими баптистами весной 1905 года. 12 декабря 1906 года губернское правление утвердило и опубликовало в «Ставропольских Губернских Ведомостях» решение схода жителей о переименовании поселения в село Толстово-Васюковское, возможно по фамилиям двух уважаемых всеми людей. Село содержалось в чистоте, а жители отличались трудолюбием и зажиточностью. В 20-30-е годы на Толстово-Васюковку обрушились репрессии: Советская власть беспощадно боролась с «кулачеством» и «религиозными пережитками тёмного прошлого».

До 16 марта 2020 года село образовывало упразднённое сельское поселение село Толстово-Васюковское.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Упразднённое сельское поселение село Толстово-Васюковское 
 Председатели совета депутатов
 Метлина Наталья Николаевна (на непостоянной основе)
 Новиков Николай Сергеевич (на непостоянной основе)

 Главы администрации 
 с 2002 года — Крутоголова Елена Георгиевна
 Малафеев Юрий Стефанович

Инфраструктура 
 Дом культуры. Открыт 5 октября 1992 года
 Библиотека. Открыта 22 октября 1926 года
 Фельдшерско-акушерский пункт
 5 торговых точек
 Дом быта
 Спортивные площадки
 Кладбища № 1 и 2 (общественные открытые).

Учебные заведения 
 Детский сад № 5 «Солнышко» (на 75 мест). Открыт 1 апреля 1969 года
 Средняя общеобразовательная школа № 9 (на 246 мест)
 Детский дом (смешанный) № 17

Экономика 
На территории муниципального образования расположено свыше 10 предприятий, организаций, учреждений. Базовыми являются два предприятия — ЗАО «Толстово-Васюковское» и СПК «Юбилейный». Оба специализируются на производстве сельскохозяйственной продукции из продуктов растениеводства. Кроме того, имеются малые предприятия ООО «Новатор» по переработке сельхозпродукции, более двух десятков крестьянских (фермерских) хозяйств. В формировании местного бюджета преобладают налоговые поступления ЗАО «Толстово-Васюковское», которое имеет мукомольное производство, пекарню.

ЗАО «Толстово-Васюковское». Образовано 30 мая 1965 года как овцесовхоз «Знамя Труда».

Русская православная церковь 
 Церковь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

Памятники 
 Памятник воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой отечественной войн. 1972 г.

Ссылки 
 Официальный сайт Будённовского муниципального района
 Прикумье

Примечания 

Населённые пункты Будённовского района (Ставропольский край)
Упразднённые муниципальные образования Будённовского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году
Прикумье